Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Rusland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Rusland
IJslandse